Розанов, Сергей:
 Розанов, Сергей Алексеевич (1905—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Розанов, Сергей Васильевич (1870—1937) — кларнетист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1934).
 Розанов, Сергей Григорьевич (1894—1957) — советский детский писатель, прозаик и драматург, театральный режиссёр.
 Розанов, Сергей Иванович (1923—2005) — советский художник, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заключённый Маутхаузена.
 Розанов, Сергей Матвеевич (1840—1870) — русский ботаник, в конце 1860-х — главный ботаник в Санкт-Петербургском ботаническом саду.
 Розанов, Сергей Николаевич (1896—1937) — генерал-лейтенант, деятель Белого движения.
 Розанов, Сергей Петрович (1884—1950) — врач-гигиенист, профессор, секретарь Пироговского общества.